Mokokchung (district), een district van de Indiase staat Nagaland
 Mokokchung (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Mokokchung